Rodolfo Gonzaga (1452-1495), figlio di Ludovico III Gonzaga e signore di Luzzara
 Rodolfo Gonzaga (? – 1553), figlio di Gianfrancesco Gonzaga e conte di Poviglio
 Rodolfo Gonzaga (1569-1593), II marchese di Castiglione e marchese di Castel Goffredo, dove morì assassinato